La Mancha (historische regio), een regio in Spanje waar Manchego het adjectief van is. 
 Manchego (kaas), een kaassoort uit La Mancha
 Manchego (schapenras), een schapenras uit La Mancha